В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (Переможниця)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (3-тє коло)
 Кеті Джордан (фінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі (2-ге коло)
 Ліса Бондер-Крайсс (1-ше коло)
 Клаудія Коде-Кільш (півфінал)

 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (3-тє коло)
 Сільвія Ганіка (1-ше коло)
 Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)
 Ева Пфафф (1-ше коло)
 Пем Кеселі-Телфорд (3-тє коло)
 Андреа Леанд (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International